Wissig  ist der Familienname folgender Personen: